Landesregierung Haslauer steht für folgende Landesregierungen von Salzburg:

 Landesregierung Haslauer I, 20. April 1977 bis 16. Mai 1979
 Landesregierung Haslauer II, 16. Mai 1979 bis 16. Mai 1984
 Landesregierung Haslauer III, 16. Mai 1984 bis 3. Mai 1989